Josep Maria Lladó i Figueres (Barcelona, 1910 - 1996). Periodista i advocat català.
 Josep Maria Lladó Bausili, batlle d'Igualada